Osburg bezeichnet:

 Osburg, eine Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Osburg-Neuhaus, Gemeindeteil der Ortsgemeinde Osburg

Osburg ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Osburg (* 1958), deutsche Ingenieurin
 Claudia Osburg (* 1965), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Josef Osburg (1923–2009), Generaldirektor der Versicherungsgruppe Alte Leipziger
 Peter von Osburg († 1439 (unsicher)), Ritter des 15. Jahrhunderts

Osburg ist der Name folgender Unternehmen:

 Osburg Verlag, deutscher Verlag in Hamburg